L'arabe est une langue.
 L'arabe est un alphabet.
 Les Arabes sont un groupe ethnique.
 L'Arabie est une péninsule à la jonction de l'Afrique et de l'Asie.
 L'Arabie saoudite est un État de la péninsule arabique.
 L'Arabie était une province romaine.
 L'Arabie est un pays fictif de Warhammer.
 La plaque arabique est une plaque tectonique.
 Le pur-sang arabe et le cheval arabe sont des races chevalines de selle originaires du Moyen-Orient.